Dow Lewin, Bronisław Lewin (1906–1986) – izraelski przedsiębiorca, dziennikarz i działacz społeczny
 Dow Lewin (1925–2001) – izraelski prawnik, sędzia Sądu Najwyższego
 Dow Lewin (1925–2016) – izraelski historyk
 Dow Lewin (ur. 1958) – izraelski fizyk, profesor